Коросаль:

 Коросаль — город в северной части Белиза, административный центр одноимённого округа.
 Коросаль — один из округов Белиза.
 Коросаль — коммерческий аэропорт, расположенный в черте города Коросаль (департамент Сукре, Колумбия).